Il doppio  del Croatia Open Umag 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Simone Bolelli e Fabio Fognini erano i detentori del titolo ma Bolelli ha deciso di non partecipare. Fognini ha fatto coppia con Daniele Bracciali ma sono stati sconfitti in semifinale.

David Marrero e Fernando Verdasco hanno battuto in finale Marcel Granollers e Marc López con il punteggio di 6-3, 7-64.

Teste di serie 

  Marcel Granollers /  Marc López (finale)
  Daniele Bracciali /  Fabio Fognini (semifinale)

  David Marrero /  Fernando Verdasco (campioni) 
  Frank Moser /  Édouard Roger-Vasselin (ritirati)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2012
ATP World Tour 2012